Аньдин (Ганьсу) — район городского подчинения городского округа Динси провинции Ганьсу (КНР)
 Аньдин (Тайвань) — район городского подчинения города центрального подчинения Тайнань (Китайская Республика)